Chiese dedicate a Santa Brigida d'Irlanda
 Chiesa di Santa Brigida – Lorentino, frazione di Calolziocorte
 Chiesa di Santa Brigida – Don, frazione di Amblar-Don
 Chiesa di Santa Brigida – Ponzate
 Chiesa di Santa Brigida – Pontassieve
 Chiesa di Santa Brigida – Roncegno Terme
 Chiesa di Santa Brigida – Santa Brigida
 Chiesa di Santa Brigida – Trento
 Chiesa di Santa Brigida – Don, frazione di Amblar-Don

Chiese dedicate a Santa Brigida di Svezia
 Chiesa di Santa Brigida – Danzica 
 Chiesa di Santa Brigida al Paradiso – Firenze
 Chiesa di Santa Maria e Santa Brigida al Paradiso – Firenze
 Chiesa di Santa Brigida – Napoli
 Chiesa di Santa Brigida – Roma

Pagine correlate 
 Convento di Santa Brigida
 Santa Brigida